Fu la diciannovesima stagione della League of Ireland First Division e venne promossa la prima squadra qualificata ovvero il Dublin City F.C..

First Division

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;

'*'Monaghan United F.C. penalizzata di 3 punti per aver usato un giocatore ineleggibile.

2003
Calcio nel 2003